Le mot Rebollar peut signifier : 
Rebollar (Cáceres), une commune d’Espagne, dans la province de Cáceres, communauté autonome d'Estrémadure.
Rebollar (Soria), une commune d’Espagne, dans la province de Soria, communauté autonome de Castille-et-León.